Kronprins Frederik (født 1968) er den ældste søn af Margrethe 2. og Prins Henrik.

Kronprins Frederik kan også referere til:
 M/F Kronprins Frederik − en færge bygget i 1980-81
 M/S Kronprins Frederik − en færge bygget i 1941

Se også
 Kronprins Frederiks Bro − en bro over Roskilde Fjord
 Kronprins Frederik land − et landområde i Nordgrønland